Abrotonon steht für:

 griechischer Name der Stadt Sabrata
 Name der Mutter des Themistokles
 thrakischer Name der Hetäre
 Abrotonum (auch abrotonon, habrotanum): antiker und mittelalterlicher Name der Pflanzenart Eberraute (Artemisia abrotanum L.)